

Geografia 
 Soubise – un comune francese situato nel dipartimento della Charente Marittima nella regione di Poitou-Charentes

Persone 
 Beniamino di Rohan-Soubise (1583-1642) – capo ugonotto
 Carlo di Rohan-Soubise (1715-1787) – Maresciallo e Pari di Francia

Altro 
 Salsa Soubise – famosa salsa
 Hôtel de Soubise